

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Bondeno
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Ferrara
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Parma
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Voghiera
 Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine – Ferrara
 Santuario della Natività della Beata Vergine Maria – Castelnovo ne' Monti

Liguria 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Aurigo
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Borzonasca
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Campo Ligure
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Cipressa
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Diano San Pietro
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Molini di Triora

Lombardia 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Berlingo
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Cazzago San Martino
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Cerete
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Dalmine
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Grone
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Mezzanino
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Monte di Nese, frazione di Alzano Lombardo
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Pozzuolo Martesana
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Retorbido
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Talamona

Piemonte 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Alzano Scrivia
 Chiesa della Natività di Maria Vergine e San Colombano – Belforte Monferrato
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Cerano
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Fresonara
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Gremiasco
 Chiesa della Natività di Maria Vergine  – Gurro
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Marene
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Momo
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Piobesi Torinese
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Valmacca

Repubblica Ceca 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Praga

Pagine correlate 
 Chiesa della Natività della Vergine